Disco o música disco, gènere de música de ball derivada del funk i el soul apareguda al final de la dècada dels anys 1970
 Disco (Illinois)
 Disco (àlbum), segon disc del grup de pop electrònic Pet Shop Boys publicat el 1986